Интернациональное () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Интернационального сельского округа. Код КАТО — 114875200.

География 
Село расположено в 58 км на юго-запад от районного центра города Есиль.

Население 
В 1989 году население села составляло 1013 человек (из них русских 49%).

В 1999 году население села составляло 671 человек (321 мужчина и 350 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 509 человек (252 мужчины и 257 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)